Miejscowości i gminy we Francji:
 Saint-Éloi – w regionie Rodan-Alpy, w departamencie Ain.
 Saint-Éloi – w regionie Limousin, w departamencie Creuse
 Saint-Éloi – w regionie Burgundia, w departamencie Nièvre